Dove kan syfta på:

 Dove (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dove (varumärke) – ett märke tvål och hygienprodukter
 Dove (choklad) – ett märke på choklad och glass som tillverkas av bolaget Mars Incorporated
 de Havilland Dove – ett lätt brittiskt passagerarflygplan (1945)

Geografi

Antarktis 

 Dove Channel, sund,

Marshallöarna 

 Kwajalein Atoll (atoll i Marshallöarna),

Storbritannien 

 Dove (flod) – en flod som ligger i East Midlands, England

Svalbard och Jan Mayen 

 Langeøya, ö, Svalbard, Spitsbergen,

Tyskland 

Dove Elbe – en biflod till Elbe

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar